Глан, Ґлан () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на схід від Парижа, 130 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 499,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Глан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Глан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена